Fagersta kan vara

 Fagersta kommun – en kommun i Västmanlands län 1971– 
 Fagersta – en tätort i Fagersta kommun
 Fagersta stad – en tidigare kommun i Västmanlands län 1944–1970
 Fagersta Bruk – ett stångjärnshammare vid Kolbäcksån 1611–
 Fagersta AB – en tidigare ståltillverkare med huvudsäte i Fagersta
 Fagersta centralstation – järnvägsstationen i Fagersta (Västanfors)
 Fagersta, Hofors kommun – en småort i Hofors kommun
 Fagersta, Nynäshamns kommun – en småort i Nynäshamns kommun, cirka 5 km norr om Sorunda
 Fagersta, Vanda stad – stadsdel i Vanda stad

Se även 
 Fagerstad